Dachsklingenbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg

 Dachsklingenbach (Mahdbach), linker Zufluss des Mahdbachs (zum Fornsbach) beim Plapphof, Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Dachsklingenbach (Rötenbach), rechter Zufluss des Rötenbachs bei Hütten, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall
 Dachsklingenbach (Spitzholzer Klinge), linker Zufluss des Bachs durch die Spitzholzer Klinge (zum Sommerhofenbach, zum Goldbach, zur Schwippe) in Sindelfingen, Landkreis Böblingen

Siehe auch:
 Dachsbach
 Dachsbauklinge